Га́ррисон () — фамилия и топоним английского происхождения. В русском языке фамилия или топоним Ха́ррисон () традиционно также передавалась как Гаррисон.

Garrison

Известные носители фамилии Гаррисон 
 Гаррисон, Джим (1921—1992) — американский окружной прокурор, расследовавший дело об убийстве президента США Джона Кеннеди.
 Гаррисон, Зина (род. 1963) — американская теннисистка.
 Гаррисон, Иэн (род. 1998) — американский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Гаррисон, Мейбл (1886—1963) — американская оперная певица (колоратурное сопрано).
 Гаррисон, Роджер (род. 1944) — американский экономист.
 Гаррисон, Уильям (род. 1944) — американский генерал-майор.
 Гаррисон, Уильям Ллойд (1805—1879) — основатель «Американского общества борьбы с рабством».
 Гаррисон, Фредерик (1831—1923) — английский юрист и историк.

Вымышленные персонажи 
 Мистер Гаррисон — персонаж мультсериала «Южный парк».

Топоним 
  — город в штате Северная Дакота, США.
 Гаррисон — муниципальный аэропорт в городе Гаррисон (Северная Дакота), США.

Harrison

Известные носители фамилии Харрисон 
 Гаррисон, Анна (1775—1864) — Первая леди США.
 Гаррисон, Бенджамин (1833—1901) — 23-й президент США.
 Гаррисон, Джейн (1804—1846) — Первая леди США.
 Гаррисон, Джон (1693—1776) — британский изобретатель, часовщик-самоучка.
 Гаррисон, Кэролайн (1832—1892) — Первая леди США.
 Гаррисон, Мэри (1858—1930) — Первая леди США.
 Гаррисон, Уильям Генри (1773—1841) — 9-й президент США.
 Гаррисон, Росс (1870—1959) — американский биолог, врач, эмбриолог.

Псевдоним 
 Гарри Гаррисон (1925—2012) — псевдоним американского писателя-фантаста Генри Максвелла Дэмпси.

Топоним 
 Гаррисон (Harrison, AR) — город в штате Арканзас, США.
 Гаррисон (Harrison, NJ) — город в штате Нью-Джерси, США.

См. также 
 Харрисон